Бекляр (Беклар; ) — французская фамилия.

  (1785—1825) — французский анатом; отец Жюля-Огюста Бекляра.
 Бекляр, Жюль-Огюст (1817—1887) — французский физиолог, сын Пьера Бекляра.
  (1884-1964) — французский композитор; дочь Жюля-Огюста Бекляра.